Carl Koppeschaar, Nederlandse wetenschapsjournalist en schrijver
Koppeschaar (planetoïde), naar hem genoemde planetoïde